Бензоат магния — химическое соединение,
соль магния и бензойной кислоты
с формулой Mg(CHCOO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Реакция гидроксида магния и бензойной кислоты:

Физические свойства 
Бензоат магния образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде и этаноле.

Образует кристаллогидрат состава Mg(CHCOO)•3HO, который теряет воду при 110°С.

Литература 
 

магния